Змагання зі фристайлу в скікросі серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 24 та 26 лютого. Участь взяли 40 спортсменів з 14 країн.

Результати

Кваліфікація

Раунд на вибування

1/8 фіналу 

Заїзд 1

Заїзд 3

Заїзд 5

Заїзд 7

Заїзд 2

Заїзд 4

Заїзд 6

Заїзд 8

Чвертьфінали 

Заїзд 1

Заїзд 3

Заїзд 2

Заїзд 4

Півфінали 

Заїзд 1

Заїзд 2

Фінали 

Великий фінал

Малий фінал

Примітки 

Чоловічий скікрос на чемпіонатах світу з фристайлу